Marysville kan verwijzen naar de volgende plaats in Australië:
 Marysville (Victoria) (Australië)
Marysville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Marysville (Californië)
 Marysville (Iowa)
 Marysville (Kansas)
 Marysville (Michigan)
 Marysville (Ohio)
 Marysville (Pennsylvania)
 Marysville (Washington)
 North Marysville